Die Toray Pan Pacific Open 1993 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Yokohama. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 2. bis 7. Februar 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Yokohama